Rivaldo
Rivaldo Barbosa de Souza

Desambiguações de antropônimos